Pijao kan syfta på:

Colombia 

 Pijao (kommun), Quindío, 
 Pijao (ort), Quindío,